Эммаусс — топоним в России:

 Эммаусс — посёлок в Калининском районе Тверской области.
 Эммаусс — село в Калининском районе Тверской области.

Примечания

См. также 
 Эммаус